Somali Salvation Democratic Front
 Swedish Chess Computer Association